Ново-Ямское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Старицкого района Тверской области.
На территории поселения находится 52 населенных пункта. Центр поселения — деревня Ново-Ямская.
Образовано в 2005 году, включило в себя территории Ново-Ямского, Орловского, Бойковского, Роднинского и Суровцовского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 306 км²
 Нахождение: южная часть Старицкого района, к юго-востоку от города Старица.
 Граничит:
 на северо-западе — с СП «Паньково» (по Волге) и городским поселением город Старица,
 на северо-востоке — с Архангельским СП,
 на востоке — с Степуринским СП,
 на юге — с Зубцовским районом, Столипинское СП,
 на западе — с СП «станция Старица» (по Волге).

Экономика

Население 
На 01.01.2008 — 2459 человек.

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
На территории поселения исчезли населенные пункты: Баламутово, Болдырево, Ватихино, Верхнее Калошино, Глухово, Журавлево, Рябцево, Тесово; хутора Вольный Труд, Ваково и другие.

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Ефимьяновской и Дороховской волостям Старицкого уезда и Роднинской волости Зубцовского уезда Тверской губернии.

Известные люди 
  Александр Матвеевич Васильев (1909—1979) — майор, участник Великой Отечественной войны,  Герой Советского Союза.  Родился  в деревне Подвязье.
 Иван Константинович Туманов (1907—1942) — майор морской авиации, участник Великой Отечественной войны,  представлялся к званию Героя Советского Союза, кавалер Креста «За выдающиеся летные заслуги» (Великобритания).  Родился  в деревне Суровцово.

Достопримечательности

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Старицкого района